Földrajz
 Balaton, a tó
 Balaton, turisztikai régió
 Balaton, Heves megyei település
 Balaton, Minnesota állambeli település (Amerikai Egyesült Államok)
Zene
 Balaton, 1979-ben alakult könnyűzenei együttes
Márkanév
 Balaton, Farkas Bertalan űrrepülésére kifejlesztett orvosi műszer
 Balaton, magyar törpeautó
 Balaton, ostyás csokoládészelet
 Balaton, bormárka
hasonló nevűek
 SMS Balaton, torpedóromboló (az I. világháborúban harcolt)
 Balaton Bútorgyár Zrt. bútorgyár
 2242 Balaton, kisbolygó